Rhona ist ein weiblicher Vorname.

Herkunft und Bedeutung 
Der Name Rhona kommt aus dem Schottischen oder Englischen. Seine Bedeutung ist nicht klar, möglicherweise ist er eine weibliche Form zum Vornamen Ronald.

Namensträgerinnen 

 Rhona Fetzer (* 1963), deutsche Juristin, Richterin am Bundesgerichtshof
 Rhona Martin (* 1966), schottische Curlerin
 Rhona Mitra (* 1976), britische Filmschauspielerin
 Rhona Wurtele (1922–2020), kanadische Skirennläuferin

Einzelnachweise 

Weiblicher Vorname